Concilio de Barcelona puede referirse a varios concilios eclesiásticos celebrados en la ciudad de Barcelona:

 Concilio de Barcelona (540); 
 Concilio de Barcelona (599);
 Concilio de Barcelona (906).